Swink kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Swink (Colorado)
Swink (Oklahoma)